Engels voor plankenkoorts

Films
Stage Fright (1923), een film uit de reeks Our Gang.
Stage Fright (1950), een film van Alfred Hitchcock.
Stage Fright (1989), een onafhankelijke film van Brad Mays
De internationale titel van de Italiaanse horrorfilm Deliria

Muziek
Stage Fright (album), een album van The Band
Stage Fright (lied), een lied van dit album